Dongjing steht für:

 Dongjing (Songjiang) (洞泾镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Songjiang der Stadt Shanghai;
 Dongjing (Yutou) (东京村), ein Dorf der Gemeinde Yutou in der Provinz Fujian;
 Dongjing (Yazhou) (东京社区), eine Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der Provinz Hainan.